Fazlic oder Fazlić ist der Familienname folgender Personen:

 Dino Fazlic (* 1991), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Jasmin Fazlić (* 1986), bosnisch-herzegowinischer Rapper und Sänger, siehe Jala Brat
 Jasna Fazlić (* 1970), jugoslawische und kroatische Tischtennisspielerin
 Mirsad Fazlić (* 1992), slowenischer Fußball- und Futsalspieler
 Šuhret Fazlić (* 1961), bosnisch-herzegowinischer Politiker